Distretto di San Miguel – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di San Miguel – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di San Miguel – distretto del Perù nella regione di Lima